Тела без органов () — электропоп-группа из Швеции. Александр Бард создал трио в 2004 году, в него вошли бывшая солистка Vacuum Марина Шипченко и молодой певец Мартин Ролински. В создании песен принимает участие Андерс Хэнсон, а иногда и бывший солист «Army of Lovers» Жан-Пьер Барда. Практически полностью отказавшись от использования музыкальных инструментов, Александр и его коллеги пишут и исполняют музыку на ноутбуках.

Название 
Название группы произошло от философского термина, описанного Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари в книге «Анти-Эдип», и подразумевающего «виртуальность», «виртуальное тело». Впоследствии Александр Бард сократил название до BWO.

Творчество 
Дебютный альбом «Prototype» вышел в марте 2005 года, мгновенно став лидером хит-парадов в первую очередь в Швеции, а также в России. Особая любовь у группы BWO к России — именно здесь дебютный альбом был выпущен на несколько месяцев раньше, чем во всём остальном мире. 7 песен из первого альбома стали синглами. А первый хит группы «Living In A Fantasy» держался в российских поп-чартах более 8 месяцев подряд. Трио также добилось огромного успеха на Украине, в Турции, Болгарии, Швейцарии, Таиланде, Германии, Финляндии, и даже на таком экзотическом рынке как Ливан. В Великобритании BWO попали в престижные клубные чарты с ремиксами от создателей проекта Shapeshifters.

«Halcyon Days» — второй альбом группы и самая смелая заявка на лидерство в мировых чартах появился через год. По традиции в России диск увидел свет всего на месяц позже, чем в Швеции, но раньше, чем во всей остальной Европе. Первый сингл «Temple Of Love» — это настоящий поп-хит с сильным звучанием, уже лидировавший несколько недель в национальном чарте Швеции. Вторым синглом с нового альбома стала красивая баллада в фирменном стиле «We Could Be Heroes». В этот альбом также вошёл кавер на супер-хит Army Of Lovers «Obsession» и «Верлан».

Очередной третий по счёту альбом «Fabricator» увидел свет в сентябре 2007 года, с хитами «Save My Pride», «Let It Rain», «Rhythm Drives Me Crazy» и «Give Me The Night».

В четвёртый компиляционный альбом «Pandemonium», выпущенный в апреле 2008 года, вошли три новых композиции «Lay Your Love On Me», «Barcelona», а также «The Bells of Freedom».

Пятый по хронологии (четвёртый студийный) альбом «Big Science» вышел 1 апреля 2009 года. Песня «You're Not Alone», ставшая первым синглом с альбома, участвовала в шведском национальном отборе на Евровидение 2009. Второй сингл «Right Here Right Now» вышел 27 мая, третий «Rise To The Occasion» — ближе к концу года.

Группа объявила о распаде в начале 2010 года (как было заявлено, временном).

Дискография

Студийные альбомы

Компиляции и ремиксы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Electro Nordica
 
 Bodies Without Organs (BWO)

Музыкальные коллективы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Поп-группы Швеции